Il toponimo Esquipulas può riferirsi a diverse località:
Esquipulas, distretto della Costa Rica nel cantone di Palmares
Esquipulas, comune del Guatemala nel Dipartimento di Chiquimula
Esquipulas, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Matagalpa